Edson Lobo é um arranjador, contrabaixista e compositor brasileiro.

Iniciou a carreira artística aos 17 anos, integrando o conjunto do pianista Mario Castro Neves no show Estamos Aí, com a cantora Leny Andrade e Manuel Gusmão, no Teatro de Arena, no Rio de Janeiro.

Em 1965, foi um dos integrantes do Salvador Trio, ao lado do instrumentista Victor Manga e do compositor Dom Salvador. 

Em 1982, lançou o LP Novidade de Vida, em parceria com Tita Lobo.

Discografia

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Arranjadores do Rio de Janeiro (estado)
Contrabaixistas do estado do Rio de Janeiro